Le Ostro (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Ostro (1901) de la classe Lampo lancé en 1901
 Ostro (1928) de la classe Turbine lancé en 1928